Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Cali 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Alejandro Falla era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al torneo dell'ATP World Tour 250 series di Kuala Lumpur.

Carlos Salamanca ha battuto in finale Júlio Silva 7–5, 3–6, 6–3.

Teste di serie

  Ramón Delgado (primo turno)
  João Souza (primo turno)
  Carlos Salamanca (campione)
  Marcos Daniel (primo turno)

 Izak van der Merwe (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
 Andre Begemann (primo turno)
 Caio Zampieri (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Seguros Bolívar Open Cali 2010